Potapov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mikhail Potapov
 G.M. Potapov